

Wydarzenia 

 przewrót pałacowy w Babilonii

Urodzili się 
 Symonides z Ceos.

Zmarli 
 Labaszi-Marduk, król Babilonu.